Йокович — фамилия. Известные носители:

 Йокович, Маро (род. 1987) — хорватский ватерполист, олимпийский чемпион.
 Йокович, Мирьяна (род. 1967) — югославская и сербская актриса.
 Йокович, Ноко (род. 1973) — датский футболист.